Krhov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Krhov (okres Blansko)
 Krhov (okres Třebíč)